Всеукраинский Форум «Дни Интернет-маркетинга» (IMDays) — мероприятие, позволяющее отследить инновации в интернет-маркетинге. Форум ежегодно проводится в Киеве. Ориентирован на владельцев и маркетологов среднего и крупного бизнеса, а также на специалистов в области SEO, SMO, веб-аналитики и Digital. Организатор конференции — компания информационных и PR-технологий «YUDJES GROUP» и Украинская Ассоциация Маркетинга.

Всеукраинский Форум «Дни Интернет-маркетинга» 2012: «Время думать по-новому» 
Всеукраинский Форум «Дни Интернет-маркетинга» состоялся 23 марта 2012 года в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский Дом». Помимо докладов, на Форуме проводились открытые дискуссии и обсуждалась актуальность рассматриваемых задач. Также в рамках Форума была учреждена и вручена премия за успешное продвижение бизнеса в сети Интернет «ИВИН 2012». Только три компании номинировались на премию. Номинантами стали: розничная сеть «Мобилочка» с проектом «Стимуляция офлайн-продаж при помощи онлайн-рекламы» и ПАО «ОБОЛОНЬ» — проект "Создание социальной сети друзей Живчика. Победил «PlatinumBank» с проектом «Создание банка 2.0».

Всеукраинский Форум «Дни Интернет-маркетинга» 2013: «Завоёвываем Интернет: стратегия и тактика» 
Всеукраинский Форум «Дни Интернет-маркетинга» состоялся 15 марта 2013 года в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский Дом». Ключевая тема — изучение всех аспектов продвижения бизнеса в Интернете. Организаторы представили Форум 2013 в стиле «милитари». Дискуссии IMDays 2013 сосредоточились на вопросах повышения эффективности интернет-маркетинга для бизнеса, компании презентовали собственные проекты, специалисты рассказали, как эффективно использовать Digital-инструменты. Также в рамках Форума была учреждена и вручена премия за успешное продвижение бизнеса в сети Интернет «ИВИН 2013». Было объявлено 3 номинации: «Продавец», «Производитель», «Провайдер услуг». Среди номинантов на премию выступили: «Наша Ряба», «Мобилочка», «AVON-Украина»; «КОНТИ» ТМ Bonjour, «Киевстар», «Platinum Bank», Клуб ресторанов EGOїсти «Пицца Челентано», Агрофирма «Золотая Балка», «COMFY», Lancôme, «Isaac Pintosevich Systems», «ПУМБ», «English-by-phone», «АТБ-маркет», «SG (Stolitsa Group)», «life:)». Премию получили в номинации «Продавец» — «COMFY», в номинации «Провайдер услуг» — «Киевстар», номинации «Производитель» — Агрофирма «Золотая Балка».

Премия «ИВИН» 
Премия «ИВИН» — награда за наиболее эффективное продвижение бизнеса в интернете. Вручается в рамках проекта "Всеукраинский Форум «Дни Интернет-Маркетинга» и учреждена Компанией Информационных и PR-технологий «ЮДЖЕС ГРУПП» совместно с ВОО «Украинская Ассоциация Маркетинга».
Конкурс проводится среди компаний, активно использующих технологии интернет-маркетинга для развития и продвижения своего бизнеса. Премия не предназначена для рекламных агентств, дизайн-студий, digital-агентств, интернет-проектов.

Ссылки 
 Официальный сайт Форума
 Журнал «Маркетинг в Україні». 2012. — февраль 
 Кокшаров С. Отчет о посещении форума «Дни интернет-маркетинга». — 2012. — 28 мар 
 Сюжет Первого делового канала по IMDays 2013

Примечания 

Маркетинг
Интернет